Welttorhüter des Jahres werden in folgenden Sportarten ausgezeichnet:

 Fußball-Welttorhüter des Jahres
 Hockey-Welttorhüter des Jahres